Die Dutch Open 2007 im Badminton fanden vom 16. bis 21. Oktober 2007 im Topsportcentrum Almere in Almere statt.

Finalergebnisse

Weblinks 
 Resultate bei TournamentSoftware.com

2007
BWF Grand Prix 2007
Badmintonwettbewerb in Almere